Miejscowości w USA:
 Pitman – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
Gminy w USA:
 Pitman (ang. Pitman Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Montgomery